Вальсекильо-де-Гран-Канария ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 39,15 км². Население — 9099 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Ayuntamiento de Valsequillo

Муниципалитеты Лас-Пальмаса